T’ung-ch’uan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongchuan (häradshuvudort), Sichuan, 
 Tongchuan (ort), Shaanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar